Futbolnyj klub Arsenal-Kyjivščyna Bila Cerkva (ukrajinsky: Футбольний клуб «Арсенал-Київщина» Біла Церква) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Bila Cerkva.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Trudovi rezervy s kapacitou 13 500 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 2006 – FK Arsenal Bila Cerkva (Futbolnyj klub Arsenal Bila Cerkva)
 2013 – FK Arsenal-Kyjivščyna Bila Cerkva (Futbolnyj klub Arsenal-Kyjvščyna Bila Cerkva)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2006